In der Meesterklasse 2013/14 wurde die 91. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Meister wurde der Titelverteidiger En Passant Bunschoten-Spakenburg, der die ersten acht Wettkämpfe gewann und nur in der letzten Runde einen Wettkampf verlor. Aus der Klasse 1 waren die Leidsch Schaakgenootschap und ESG Dr. Max Euwe Enschede aufgestiegen. Während Leiden den Klassenerhalt erreichte, musste Enschede zusammen mit Accres Apeldoorn absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2013/14.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 21. September, 2. November, 7. Dezember 2013, 4. Januar, 8. Februar, 8. und 29. März, 12. April und 10. Mai 2014.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2013
Schachveranstaltung 2014